Zablatje Posavsko je malo selo u blizini Velike Gorice, a nalazi se u Zagrebačkoj županiji. Prema popisu iz 2011. ima 61 stanovnika uz gustoću naseljenosti od 16 stanovnika po kilometru kvadratnom. Površina mjesta iznosi 3,83 km².

Stanovništvo 

Naselja u Zagrebačkoj županiji
Velika Gorica